Ирина Наумовна Борзова (; род. 28 августа 1982 года, г. Винница Винницкой области Украинской ССР) — украинский  и политический деятель, депутат Верховной рады Украины IX созыва (с 2019 года) от партии «Слуга народа».

Биография 
Родилась 28 августа 1982 года в Виннице.

Окончила Винницкий национальный аграрный университет.

На местных выборах в 2015 году была кандидатом в депутаты Винницкого городского совета от партии Владимира Гройсмана «Винницкая европейская стратегия».

На досрочных парламентских выборах 2019 года избрана народным депутатом Верховной рады Украины IX созыва по избирательному округу № 14 (г. Жмеринка, Барский район, Жмеринский район, Литинский район, Тывровский район) Винницкой области от партии «Слуга народа» среди 17 кандидатов, получив 30,09% голосов.

Супруг — руководитель Государственного управления делами (ГУД) Сергей Борзов.

7 декабря 2020 года включена в список украинских физических лиц, против которых российским правительством введены санкции.

Примечания

Ссылки 
 https://www.instagram.com/irinaborzova/
 Биография на сайте партии «Слуга народа» 

Выпускники вузов Винницы
Народные депутаты Верховной рады Украины IX созыва
Общественные деятели Украины
Предприниматели Украины
Женщины-политики Украины
Члены партии «Слуга народа»